Blanche Ravalec est une actrice française.
Vincent Ravalec est un écrivain, réalisateur, scénariste et producteur français né le  à Paris.
Patronyme français